Влади́мир Влади́мирович Ивано́в (род. 12 ноября 1947) — российский актёр театра и кино, театральный педагог, режиссёр Театра имени Вахтангова, заместитель директора Центрального дома актёра (ЦДА) по художественной части, заслуженный артист России (1994), заслуженный деятель искусств России (2004).

Краткая биография 
Выпускник Театрального училища им. Б. Щукина (1970, курс М. Р. Тер-Захаровой).

С 1972 года работает в Театре имени Вахтангова. Параллельно с работой в театре с 1978 года преподаёт на кафедре мастерства актёра «родного» Щукинского училища, с 1998 года — профессор.

Именно в стенах училища началось увлечение Иванова режиссурой, которое первоначально ограничивалось студенческими дипломными спектаклями и ассистированием на постановках Роберта Стуруа и Петра Фоменко, а впоследствии переродилось в одно из основных направлений творческой деятельности. В результате, в 1990-е годы В. В. Иванов завершил актёрскую карьеру, сосредоточившись на режиссуре, педагогике и общественной деятельности.

В настоящее время Иванов — один из ведущих педагогов Театрального института им. Б. Щукина. В качестве художественного руководителя выпустил пять курсов (в 1994, 1999, 2008, 2014,2020 годах). Среди учеников: Мария Аронова, Анна Дубровская, Нонна Гришаева, Кирилл Пирогов, Владимир Епифанцев, Павел Сафонов, Андрей Барило, Михаил Дорожкин, Александр Олешко, Даниил Белых, Игнат Акрачков, Константин Соловьёв и др. Сразу 14 его учеников выпуска 2008 года были приняты в труппу Театра имени Вахтангова, а их дипломный спектакль «Белая акация», поставленный по оперетте И. О. Дунаевского В. В. Ивановым, был включён в репертуар театра.

14 ноября 2011 года на заседании правления ЦДА имени А. А. Яблочкиной был избран его художественным руководителем.

8 марта 2013 года стал лауреатом российской национальной актёрской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» в номинации «За служение репертуарному театру».

Роли в театре 
 «Молодость театра» А. Гладкова — Миркин
 «Мещанин во дворянстве» Мольера — Лакей
 «Игра в каникулы» М. Себастьяна — Джефф 
 «Женщина за зелёной дверью» Р. Ибрагимбекова — Гость
 «Кот в сапогах» пьеса Г. Калау по мотивам сказки Ш. Перро — Кот
 «Господа Глембаи» М. Крлежи — Оливер Глембай
 «Гибель эскадры» А. Корнейчука — Дерзкий
 «Ричард III» У. Шекспира — Второй убийца
 «Дела давно минувших дней» по произведениям Н. В. Гоголя — Молоденький чиновник
 «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского — Первый чёрт
 «Будьте здоровы» П. Шено — Месье Антропос
 «Полстраницы оперативной сводки» по мотивам произведений К. Симонова и Г. Жукова — Золотарёв
 «Кабинетная история» Р. Ибрагимбекова — Актёр
 «Брестский мир» М. Ф. Шатрова — Свердлов
 «Дело» А. В. Сухово-Кобылина — Тарелкин
 «Мартовские иды» Т. Уайлдера — Катулл

Роли в кино 
  — «Карлик Нос» (телеспектакль) — Якоб
  — «Минута молчания» — рядовой Иван Вакулин
  — «Командир счастливой «Щуки»» — Голик
 1972 — «Льды уходят в океан» (телеспектакль) — Борисов
  — «Друзья мои…»
 1973 — «Разные люди» — Владимир Родионов, молодой рабочий
 1973- — «Вечный зов» — Тищенко
  — «Не отдавай королеву» — Вася Тетерев
 1975 — «Там вдали, за рекой» — Иван Ефимович Сахно, командир красного волостного отряда по борьбе с бандитизмом
  — «Мартин Иден» (телеспектакль) — репортёр
  — «Сапоги всмятку» — артист Борщёв
  — «Экипаж» — хирург
 1979 — «Этот фантастический мир. Выпуск 1»
  — «Антоний и Клеопатра» (телеспектакль)
  — «Петровка, 38» — Ярцев, задержанный за громкие песни муж роженицы
  — «Ричард III» (телеспектакль) — Второй убийца
  — «Будьте здоровы» (телеспектакль) — Атропос
  — «Где-то гремит война»
  — «Наш человек в Сан-Ремо»
 1990 — «Последняя осень» — Евгений Петрович Звонков
  — «Самостоятельная жизнь»
  — «На ножах» — Форов
  — «Мама» — эпизод

Режиссёрские работы

Театральный институт имени Бориса Щукина 
  — «Прощание с Матёрой» В. Г. Распутина (совместно с Л. В. Калиновским)
  — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира
  — «Милейший Селимар» Э. Лабиш
  — «Неаполь — город миллионеров» Э. Де Филиппо
  — «Царская охота» Л. Зорина
  — «Время и семья Конвей» Дж. Пристли
  — «Вот так пудинг! („Сваха“)» Т. Уайлдера
  — «Опасный поворот» Дж. Пристли
  — «Белая акация» И. Дунаевского
  — «Контрасты» (песенный вечер; совместно с Т. Н. Агаевой)
  — «Бабий бунт» Е. Птичкина (по мотивам «Донских рассказов» М. А. Шолохова)

Театр имени Е. Б. Вахтангова 

  — «Брестский мир» М. Шатрова. Постановка Роберта Стуруа, режиссёр — Владимир Иванов
  — «Дело» А. В. Сухово-Кобылина. Постановка Петра Фоменко, режиссёр — Владимир Иванов
  — «Фрёкен Юлия» А. Стриндберга (завершил постановку, начатую А. Гирбой)
  — «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского (инсценировка В. Иванова и П. Любимцева)
  — «Царская охота» Л. Зорина
  — «Мадемуазель Нитуш» Эрве
  — «Правдивейшая легенда одного квартала» по роману Дж. Стейнбека «Квартал Тортилья Флэт» (инсценировка В. Иванова и А. Тупикова)
  — «Матрёнин двор» А. И. Солженицына
 2008 — «Белая акация» И. Дунаевского
  — «Люди как люди» по пьесе М. Горького «Зыковы»
 2011 — «Тихая моя Родина» (спектакль-концерт; автор сценической версии — Владимир Иванов)
 2011 — «Пристань» по мотивам произведений Б. Брехта, И. А. Бунина, Ф. М. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. С. Пушкина, Э. Де Филиппо, У. Шекспира. Постановка Римаса Туминаса, режиссёр — Владимир Иванов
  — «Обычное дело» по пьесе Р. Куни «Чисто семейное дело»
  — «Кот в сапогах» по сказке Ш. Перро (сценическая версия В. Иванова и С. Плотова)
 2015 — «Возьмите зонт, мадам Готье!»— постановщик спектакля
 2016 — «Бенефис» — постановщик спектакля
 2019 — «Две женщины» — постановщик спектакля
 2021 — «Мёртвые души» (галопад в двух действиях) (сценическая версия (совместно с Андреем Тупиковым), идея и постановка — Владимир Иванов)

Московский театр сатиры 
  — «Время и семья Конвей» Дж. Пристли

Театральный дом «Миллениум» 
 «Будьте здоровы, месье!» П. Шено
  — «Ловушка для мужа» Ж. Пуаре

Телеспектакли 
  — «Дядюшкин сон» (телеверсия спектакля Театра имени Вахтангова)
  — «Пропала совесть» (по сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина)
  — «Белая акация» (телеверсия спектакля Театра им. Вахтангова)

Награды 
 Орден Дружбы (22 декабря 2022 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Заслуженный артист Российской Федерации (6 июля 1994 года) — за заслуги в области театрального искусства
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (10 марта 2004 года) — за заслуги в области искусства.

Примечания

Ссылки 
 Страница Владимира Иванова на сайте Театра имени Вахтангова
 Страница Владимира Иванова на сайте Театрального института им. Б. Щукина

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова